Cress ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Cress (* 1952), deutscher Schlagzeuger und Komponist
 Fred Cress (1938–2009), australischer Maler
 Mariana Cress (* 1998), marshallische Sprinterin
 Roman Cress (* 1977), marshallischer Sprinter
 Ulrike Cress (* 1965), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Kress
 Gress